William Walrond (1er baron Waleran) (1849–1925), député britannique pour Tiverton
William Walrond (1876–1915), député britannique pour Tiverton, fils du précédent